Adriano Sampaio e Santos, artiticamente conhecido como Adriano Sampaio (Rio de Janeiro, 3 de abril de 1971) é um percussionista e violonista brasileiro.

Discografia
2007 Lapada

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro